Cantonul Aulnay este un canton din arondismentul Saint-Jean-d'Angély, departamentul Charente-Maritime, regiunea Poitou-Charentes, Franța.

Comune 

|-
| Aulnay || align="right" | 1 467 || align="right" | 17470 || align="right" | 17024
|-
| Blanzay-sur-Boutonne || align="right" | 92 || align="right" | 17470 || align="right" | 17049
|-
| Cherbonnières || align="right" | 340 || align="right" | 17470 || align="right" | 17101
|-
| Chives || align="right" | 371 || align="right" | 17510 || align="right" | 17105
|-
| Contré || align="right" | 148 || align="right" | 17470 || align="right" | 17117
|-
| Dampierre-sur-Boutonne || align="right" | 297 || align="right" | 17470 || align="right" | 17138
|-
| Les Éduts || align="right" | 66 || align="right" | 17510 || align="right" | 17149
|-
| Fontaine-Chalendray || align="right" | 246 || align="right" | 17510 || align="right" | 17162
|-
| Le Gicq || align="right" | 113 || align="right" | 17160 || align="right" | 17177
|-
| Loiré-sur-Nie || align="right" | 286 || align="right" | 17470 || align="right" | 17206
|-
| Néré || align="right" | 735 || align="right" | 17510 || align="right" | 17257
|-
| Nuaillé-sur-Boutonne || align="right" | 190 || align="right" | 17470 || align="right" | 17268
|-
| Paillé || align="right" | 340 || align="right" | 17470 || align="right" | 17271
|-
| Romazières || align="right" | 68 || align="right" | 17510 || align="right" | 17301
|-
| Saint-Georges-de-Longuepierre || align="right" | 223 || align="right" | 17470 || align="right" | 17334
|-
| Saint-Mandé-sur-Brédoire || align="right" | 318 || align="right" | 17470 || align="right" | 17358
|-
| Saint-Martin-de-Juillers || align="right" | 157 || align="right" | 17400 || align="right" | 17367
|-
| Saint-Pierre-de-Juillers || align="right" | 385 || align="right" | 17400 || align="right" | 17383
|-
| Saleignes || align="right" | 68 || align="right" | 17510 || align="right" | 17416
|-
| Seigné || align="right" | 102 || align="right" | 17510 || align="right" | 17422
|-
| La Villedieu || align="right" | 232 || align="right" | 17470 || align="right" | 17471
|-
| Villemorin || align="right" | 128 || align="right" | 17470 || align="right" | 17473
|-
| Villiers-Couture || align="right" | 156 || align="right" | 17510 || align="right" | 17477
|-
| Vinax || align="right" | 62 || align="right" | 17510 || align="right" | 17478
|}
 
 

Cantoane în Charente-Maritime